Hans Dekkers ist der Name folgender Personen:

* Hans Dekkers (Radsportler, 1928) (1928–1984), niederländischer Radrennfahrer
 Hans Dekkers (Radsportler, 1981) (* 1981), niederländischer Radrennfahrer